Чащевка:
 Чащевка — река в России, протекает в Архангельской области.
 Чащевка — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Чащевка — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Чащевка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.